Фамилија Лизарага има више значења:

 Фамилија Лизарага, Ехидо Гвадалахара (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Лизарага, Ехидо Тула (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику